Németh Imre (1839–1895) miniszteri tanácsos
 Németh Imre (1893–1970) újságíró, író
 Németh Imre (1917–1989) atléta, kalapácsvető, sportvezető
 Németh Imre (1941) gyártásvezető
 Németh Imre (1955) politikus, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (2002–05), országgyűlési képviselő
 Németh Imre a Külkereskedelmi Minisztérium Kohó- és Gépipari Főosztályának vezetője
 Németh Imre (játékvezető)
 Németh Imre a Zuglói MADISZ volt labdarúgója
 Németh Imre 1944-ben nagyváradi rendőrparancsnok, a zsidók gettósításának egyik irányítója

Jegyzetek